Daniel Nestor och Nenad Zimonjić var det regerande herrdubbelmästareparet, men Nestor valde 2011 istället att spela med Max Mirnyj och Zimonjić valde att istället spela med Michaël Llodra. Nestor och Mirnyj slog Zimonjić och Llodra i semifinalen med 7–6(7–4), 7–6(7–5). I finalen vann de mot Juan Sebastián Cabal och Eduardo Schwank med 7–6(7–3), 3–6, 6–4, vilket gav dem deras första Grand Slam-titel tillsammans.

Seedning  

  Bob Bryan /  Mike Bryan (Semifinal)
  Max Mirnyj /  Daniel Nestor (Mästare)
  Mahesh Bhupathi /  Leander Paes (Andra omgången)
  Michaël Llodra /  Nenad Zimonjić (Semifinal)
  Rohan Bopanna /  Aisam-ul-Haq Qureshi (Kvartsfinal)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (Första omgången)
  Łukasz Kubot /  Oliver Marach (Första omgången)
  Wesley Moodie /  Dick Norman ''(Första omgången)

  Robert Lindstedt /  Horia Tecău ''(Kvartsfinal)
  Eric Butorac /  Jean-Julien Rojer ''(Första omgången)
  Marcelo Melo /  Bruno Soares ''(Andra omgången)
  Mark Knowles /  Michal Mertiňák ''(Första omgången)
  Marc López /  David Marrero ''(Andra omgången)
  František Čermák /  Filip Polášek ''(Tredje omgången)
  John Isner /  Sam Querrey ''(Första omgången)
  Sergiy Stakhovsky /  Michail Juzjnyj ''(Andra omgången)

Lottning

Finaler

Övre halvan

Sektion 1

Sektion 2

Nedre halvan

Sektion 3

Sektion 4

Se även 
 Herrdubbel vid Franska öppna 2013
 Herrdubbel vid Franska öppna 2018

Källor

Referenser

Externa länkar 
 Huvudlottning

Franska öppna 2011